Anton Kogler ist der Name folgender Personen:

* Anton Kogler (Baumeister) († 1729), oberbayerischer Maurer und Baumeister
 Anton Kogler (Politiker) (* 1961), österreichischer Politiker (FPÖ)